Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e John Fitzgerald che hanno battuto in finale Anders Järryd e Hans Simonsson 2-6, 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Peter McNamara /  Paul McNamee (semifinali)
 David Carter /  Paul Kronk (semifinali)

 Anders Järryd /  Hans Simonsson (finale)
 Mark Edmondson /  John Fitzgerald (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1981